Siły Obronne Izraela
 Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna
 Intel Developer Forum
 Międzynarodowa Federacja Stomatologiczna
 International Diving Federation
 Intermediate Distribution Frame